Frédérique Dufort (1995-), actrice québécoise.
Giambattista Dufort (vers 1680-1728), danseur et maître à danser.
Jean-Nicolas Dufort de Cheverny (1731-1802), mémorialiste français et introducteur des ambassadeurs sous Louis XV.
Jean-René Dufort (né le  à Saint-Jérôme, Québec, Canada), animateur de radio et de télévision.
Louis Dufort (né le , Montréal, Canada), compositeur de musique électroacoustique.

Pseudonyme 

 Nicolas Maurice dit Dufort (1762-1839), général de brigade français.
Patronyme français
Patronyme québécois